Een vliegtuig met vaste vleugels
Een helikopter, wentelwiek of hefschroefvliegtuig
Een autogiro, gyrocopter of molenvliegtuig